Puchar Świata w biathlonie 2022/2023 – 46. edycja zawodów o Puchar Świata w tej dyscyplinie sportu. Sezon rozpocznie się zawodami w biegu indywidualnym 29 listopada w fińskim Kontiolahti. Starty zakończą się biegami masowymi 19 marca w Oslo.

W dniach 8-19 lutego 2023 roku zostaną rozegrane mistrzostwa świata w Oberhofie, których wyniki nie będą zaliczane do klasyfikacji Pucharu Świata.

Tytułów sprzed roku bronić będą: Norweżka Marte Olsbu Røiseland oraz Francuz Quentin Fillon Maillet.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę ze startów w Pucharze Świata wykluczeni zostali reprezentacji Rosji i Białorusi.

Kalendarz zawodów 
.

  Kontiolahti (29 listopada–4 grudnia 2022)
  Hochfilzen (8–11 grudnia 2022)
  Le Grand-Bornand (15–18 grudnia 2022)
  Pokljuka (5–8 stycznia 2023)
  Ruhpolding (11–15 stycznia 2023)
  Rasen-Antholz (19–22 stycznia 2023)
  Oberhof (6–19 lutego 2023, mistrzostwa świata, nie wliczane do PŚ)
  Nové Město (2–5 marca 2023)
  Östersund (9–12 marca 2023)
  Oslo/Holmenkollen (16–19 marca 2023)

Kalendarz

Mężczyźni

Kobiety

Miksty

Klasyfikacje

Kobiety

Mężczyźni

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Program zawodów na stronie IBU 

Puchar Świata w biathlonie 2022/2023